Dit is een lijst van aartsbisschoppen en bisschoppen van het aartsbisdom Bamberg.

Voetnoten 

Bamberg
 
Bamberg
Bamberg